Rävartjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rävartjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725625-164280), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Rävartjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725628-164308), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Rävartjärnen, sjö i Malå kommun,

Se även
Rävatjärn,  (2,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn